Tagiura (in arabo: تاجوراء; il nome è di origine berbera), oasi e cittadina della Libia
 Distretto di Tagiura e al-Nawahi al-Arba, cui appartiene la cittadina di Tagiura
 Tagiura, città di Gibuti
 Regione di Tagiura, regione del Gibuti a cui appartiene la città omonima
 Golfo di Tagiura, il golfo su cui sorge la città omonima